Роєшть () — комуна в Румунії, у повіті Вилча.
 Роєшть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Роєшть.
 Роєшть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Песчана.